Преставлки може бити:

 Преставлки (Жјар на Хрону), (слч. Prestavlky) насељено мјесто у округу Жјар на Хрону, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Преставлки (Литомјержице), (чеш. Přestavlky) насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Преставлки (Плзењ-југ), (чеш. Přestavlky) насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Преставлки (Преров), (чеш. Přestavlky) насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Преставлки (Хрудим), (чеш. Přestavlky) насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република